

Кечшур — річка в Удмуртії, права притока Великої Ківари
 Кечшур — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія